herder (vee), een hoeder van vee
 schaapherder, een hoeder van schapen
 herdershond
 Herder (band), een Nederlandse muziekgroep
 De Herder (Medemblik),  een riet gedekte stellingmolen
 De herder van Hermas, een christelijk geschrift uit de eerste helft van de tweede eeuw

Personen
 Johann Gottfried von Herder, een Duitse dichter, filosoof en theoloog.
 Jan Herder, een Friese boer, timmerman, communist, politicus en publicist
 Eibert den Herder,  een Nederlands ondernemer
 Jeroen den Herder, een Nederlands cellist

 De Goede Herder, doorverwijzing